Yenikoy (Emirdağ), een dorp in het Turkse district Emirdağ in de provincie Afyonkarahisar
Yeniköy (Çerkeş), een dorp in het Turkse district Çerkeş in de provincie Çankırı
Yeniköy (Haymana), een dorp in het Turkse district Haymana in de provincie Ankara